

Presentación previa 
Grégoire Burquier y Alexandre Sidorenko eran ellos defensores del título, Grégoire Burquier decidió no participar este año.

Rameez Junaid y Andreas Siljeström ganaron el título tras derrotar en la final James Cerretani y Antal van der Duim.

Cabeza de serie

 ' Rameez Junaid /  Andreas Siljeström (Campeones)
  Frank Moser /  Alexander Satschko (Primera ronda)

<ol start=3>
  Mahesh Bhupathi /  Jonathan Marray ''(Cuartos de final)
  Mateusz Kowalczyk /  Adam Majchrowicz ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Saint-Brieuc 2016